Paranaitis papillosa är en ringmaskart som först beskrevs av Ehlers 1887.  Paranaitis papillosa ingår i släktet Paranaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
papillosa